Johann Geuder ist der Name folgender Personen:

* Johann Geuder (Dichter) (1639–1693), deutscher Theologe und Dichter

 Johann Philipp Geuder von Heroldsberg (genannt Rabensteiner zu Heroldsberg und Stein; 1597–1650), deutscher Hofmeister und Reichsritter